«Алпамы́с идёт в шко́лу» — советский детский художественный фильм производства «Казахфильм». Премьера в Москве состоялась 25 августа 1978 года.

Сюжет 
Семилетний Калихан не хочет ходить в школу и от злости делает всякие пакости. Например, когда учитель попросил принести в живой уголок животных, Калихан принёс змею. Однако, учителю — наоборот — понравилось необычное для школы животное и он вместо того, чтобы отругать, похвалил Калихана.

Алпамыс, младший товарищ Калихана, наоборот — очень хочет в школу и переживает из-за того, что пока не может туда ходить. Однако он каждый день приходит к школе и через окно наблюдает за уроками, стараясь чему-нибудь научиться. Он действительно овладевает чтением и счётом. Калихан, видя успехи Алпамыса, решает помочь другу и во время выступления на Дне учителя выводит того на сцену. Алпамыс демонстрирует всем присутствующим умение читать и считать и его записывают в первый класс.

В ролях 

 Ермек Толепбаев (Слава Хованов) — Алпамыс
 Уран Сарбасов (Антон Горло) — Калихан
 Бакен Кыдыкеева (Лилия Гурова) — Галия, мать Алпамыса
 Макиль Куланбаев (Павел Кашлаков) — отец Алпамыса
 Канабек Байсеитов (Игорь Ефимов) — Мынар-ата
 Жексен Каирлиев (Станислав Соколов) — учитель Батыржан Батырханович
 Татьяна Рулла (Людмила Старицына) — Варя
 Мухтар Отебаев (Юрий Соловьев) — бригадир
 А. Айдарбеков (Анатолий Столбов) — заведующий клубом
 Дарига Тлендиева (Гелена Ивлиева) — Рыскал, мать Калихана
 Димаш (Динмухамет) Ахимов
 Гульнара Ералиева

Награды и премии 
Фильм разделил главную премию в категории детских фильмов на X Всесоюзном кинофестивале 1977 года в Риге с фильмом «Венок сонетов».

Дополнительная информация 
 В фильме звучит стихотворение С. А. Есенина «Письмо к женщине».

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы студии «Казахфильм»
Фильмы СССР 1976 года
Детские фильмы СССР
Фильмы о школе
Фильмы Абдуллы Карсакбаева